Рубья́на ():

 Рубьяна — муниципалитет в Испании, провинция Оренсе, Галисия.
 Рубьяна — коммуна в Италии, регион Пьемонт, провинция Турин.